Ту́оминен () — финская фамилия. Известные носители:

 Туоминен, Арвид Оскарович (1894—1981) — финский политик и журналист.
 Туоминен, Каарло (1908—2006) — финский легкоатлет.
 Туоминен, Марьям (1919—2011) — финский политик и общественный деятель.
 Туоминен, Яссе (род. 1995) — финский футболист.